Seidlin ist der Name von

 Oskar Seidlin (1911–1984), US-amerikanischer Germanist und Autor deutscher Herkunft
 Samuel M. Seidlin (1895–1955), US-amerikanischer Endokrinologe